Eisriese steht für: 

 Hrimthurse, in der germanischen Mythologie eine Gruppe von Riesen
 Eisriese (Astronomie), ein hauptsächlich aus flüchtigen chemischen Verbindungen (Volatilen) bestehender Planet (wie Uranus und Neptun)
 Eisriesenwelt, ein Höhlensystem im Tennengebirge im Land Salzburg in Österreich